Граве () — многозначный термин.

Может означать:
 Граве () — обозначение темпа и характера в музыке

Фамилия 
 Граве, Александр Александрович (1885—1920) — хирург, профессор московского университета.
 Граве, Александр Константинович (1920—2010) — русский советский киноактёр, артист театра им. Вахтангова, брат М. К. Граве.
 Граве, Алексей Фёдорович де (1793—1864) — Георгиевский кавалер; полковник; № 6242; 11 декабря 1840.
 
 Граве, Берта Борисовна (урожд. Эйдельнант; 1901—1979) — доктор исторических наук, профессор.
 Граве, Владислав Христианович (1802—1850) — полковник (1841).
 Граве, Григорий Леонидович (1872—1957) — русский советский зоолог.
 Граве, Дмитрий Александрович (1863—1939) — русский советский математик.
 Граве, Жуан (1872—1934) — португальский писатель, журналист.
 Граве, Иван Платонович (1874—1960) — изобретатель ракеты на бездымном порохе.
 Граве, Иван Христианович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1524; 26 ноября 1803.
 Граве, Карл Христианович — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 871; 26 ноября 1791.
 Граве, Клаус (1943—2005) — немецкий психотерапевт, исследователь психотерапии.
 Граве, Константин Владимирович (1831—1900) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Граве, Леонид Григорьевич (1842—1891) — русский поэт и переводчик; жил в Нижнем Новгороде, где приобрел известность как адвокат.
 Граве, Михаил Константинович (1918—2004) — советский географ-геоморфолог.
 
 Граве, Платон Платонович (1867—1919) — математик.
 Граве, Сергей Людвигович (1888—1938) — русский советский прозаик и популяризатор науки.
 Граве, Христиан Христианович — Георгиевский кавалер; майор; № 1012; 26 ноября 1793.

Другое 
 Граве — город в Нидерландах.
 Граве — лунный кратер.

См. также 
 Де-Граве — дворянский род итальянского происхождения.
 Грав
 Граббе

Примечания